Георгий Камнев:
 Камнев, Георгий Захарович (1925 — 1998) — председатель колхоза. Герой Социалистического Труда (1976).
 Камнев, Георгий Петрович (род. 1983) — российский политический деятель, депутат Законодательного собрания Пензенской области. Руководитель (Первый секретарь) пензенского регионального отделения КПРФ.